Egil Austbø – ex calciatore norvegese, centrocampista
 Håkon Austbø – pianista norvegese
 Iven Austbø – ex calciatore norvegese, portiere
 Johan Austbø – ballerino, poeta, compositore e cantante norvegese